Chesterfield County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Chesterfield County, South Carolina
 Chesterfield County, Virginia